Les Invités de huit heures, film de George Cukor sorti en 1933
 Les Invités de huit heures, film de Gaston Schoukens sorti en 1946